Струма се може односити на:
 Струма (река)
 Струма (гуша)